Белоречье — название населённых пунктов в России:

 Белоречье — село в [Сараевском районе Рязанской области.
 Белоречье — село в Тымовском районе Сахалинской области.
 Белоречье — название села Иласхан-Юрт в Гудермесском районе Чечни с 1944 по 1990-е годы.